Línea 52 puede referirse a las siguientes líneas de transporte:
 La línea 52 de colectivos de Buenos Aires (Argentina), cuyo recorrido es ahora realizado por la Línea 57.
 La línea 52 de colectivos de Córdoba (Argentina).
 La línea 52 de la empresa municipal de autobuses de Madrid (España).
 La línea 52 de los Transportes Urbanos de Zaragoza (España).